62-й чемпионат Италии прошёл в Монтекатини-Терме с 20 по 30 ноября 2002 года.

 Категория: 5-я (средний рейтинг: 2354).

Таблица

Тай-брейк 
Первые четыре партии игрались с контролем 25 минут, а последующее две — в блиц.

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Италии по шахматам
2002 год в шахматах
Ноябрь 2002 года
Спорт в Италии в 2002 году
Спортивные соревнования в Тоскане